Футбольный турнир на летних Олимпийских играх 1984 прошёл с 29 июля по 11 августа в четырёх городах США: Бостоне, Аннаполисе, Стэнфорде и Пасадине. Впервые на Олимпийских играх к участию официально были допущены профессионалы. До этого преимущество на подобных турнирах было за странами социалистического лагеря, сборные которых являлись формально «любительскими». Тем не менее по согласованию с ФИФА в турнире могли участвовать футболисты, имевшие не более пяти так называемых «участий А» за сборную. Возрастных ограничений не было.

Сборная Франции впервые в истории выиграла золото на Олимпийских играх, ранее французы завоевали только одну медаль — серебро на Играх 1900 года. Примечательно, что их финал со сборной Бразилии в Пасадене посетили рекордные по тем временам 101 799 зрителей. Впервые за 28 лет аудитория финального матча достигла 100 тысяч человек на стадионе. Одновременно был установлен олимпийский рекорд посещаемости и рекорд для футбольных матчей в США. Первый впоследствии был побит в 2000 году на Олимпийских играх в Сиднее. Американский же рекорд продержался до 2014 года, пока не был превзойдён на предсезонном матче «Манчестер Юнайтед» и «Реала».

Медалисты 
Тренерам медали на Олимпийских играх не вручаются

Квалификация 

Следующие 16 команд отобрались на Олимпийские игры:

Из-за бойкота Олимпийских игр странами соцлагеря, по итогам европейской квалификации произошли замены участников:
 Сборная СССР заменена сборной ФРГ.
 Сборная ГДР заменена сборной Норвегии.
 Сборная Чехословакии заменена сборной Италии.

Стадионы

Судьи 

Африка
  Мухаммед Хоссамельдин
  Гебрейесус Тесфайе
  Бестер Каломбо

Азия
  Абдул Азиз Аль-Салми
  Кён Бок Чха
  Тосикадзу Сано

Южная Америка
  Ромуалдо Арппи Фильо
  Гастон Кастро
  Хесус Диас
  Хорхе Эдуардо Ромеро

Северная Америка
  Тони Эванджелиста
  Луис Паулино Силес
  Антонио Маркес Рамирес
  Дэвид Соча

Европа
  Энцо Барбареско
  Иоан Игна
  Ян Кейзер
  Брайан Макгинлей
  Жоэль Кинью
  Фолькер Рот
  Викториано Санчес Арминио
  Эдвард Шоштарич

Составы

Групповой турнир 
 Время — местное.

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D 

Примечание. В этой группе с командами США, Коста-Рики и Египта изначально, согласно жеребьёвке, должна была выступать сборная СССР (олимпийская), но после того как Советский Союз, а потом и другие социалистические страны объявили о бойкоте Игр, в группу D была допущена команда Италии.

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 
5 мячей
 Даниель Ксюэреб
 Борислав Цветкович
 Степан Деверич

4 мяча
 Жилмар Попока

3 мяча

 Дейл Митчелл
 Франсуа Бриссон

 Рудольф Боммер
 Уве Ран

 Йовица Николич

2 мяча

 Дунга
 Эмад Солиман
 Беньямо Виньола

 Хуссейн Саид
 Йоар Ваадаль
 Халид аль-Муханнади

 Рик Дэвис
 Кристиан Шрайер

Источники информации 
 FIFA
 RSSSF
 Футбол-85. Справочник-календарь // Под общей редакцией Б. Федосова. Автор-составитель П. Алёшин. — М.: Московская правда, 1985.

Футбол на Олимпийских играх
1984 год в футболе
Международные соревнования по футболу в США